Yavanna kan avse:
 Yavanna (djur) – ett släkte urinsekter
 Yavanna – en av valarna i Tolkiens fiktiva värld, se Valar (Tolkien)